Сотириу () — греческая фамилия. Известные носители:

 Сотириу, Андреас (род. 1968) — кипрский футболист.
  (1880—1965) — греческий археолог.
 Сотириу, Дидо (1909—2004) — греческая писательница.
 Сотириу, Зисис — греческий революционер, участник Освободительной войны Греции 1821—1829 гг.
 Сотириу, Константинос (род. 1996) — кипрский футболист.
 Сотириу, Мария (род. 1888) — греческий археолог.
 Сотириу, Пиерос (род. 1993) — кипрский футболист.
  (род. 1986) — греческий волейболист.